Middlemiss est un patronyme d'origines écossaises pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1941), joueur anglais de football
 (1859-1945), géologue britannique
 (née en 1967), joueuse écossaise de badminton
 (né en 1956), joueur australien de football australien
Jayne Middlemiss (née en 1974), présentatrice anglaise de télévision
 (né en 1964), joueur écossais de badminton
 (né en 1963), acteur et homme d'affaires anglais
Robert Middlemiss (1935-2010), homme politique canadien du Québec
 (1929-2019), joueur australien de football australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais